Yong ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Aw Yong Rei (* 2003), singapurischer Fußballspieler
 Emma Yong († 2012), singapurische Theaterschauspielerin
 Gregory Yong Sooi Ngean (1925–2008), römisch-katholischer Erzbischof von Singapur
 Yong Ji (17. Jahrhundert v. Chr.), chinesischer König
 Kuong Yong Yong (* 1988), malaysischer Fußballspieler
 Lam Lay Yong (* 1936), singapurische Mathematikhistorikerin
 Mabel May-Yong (1884–1968), deutsche Tänzerin und Stummfilmschauspielerin
 Richard Yong (* 1957), malaysischer Geschäftsmann und Pokerspieler
 Soo Yong (1903–1984), chinesisch-amerikanische Filmschauspielerin
 Wai Yong (* 1991), malaysischer Pokerspieler
 Yong Hock Kin (* 1974), malaysischer Badmintonspieler
 Yong Teck Lee (* 1958), malaysischer Politiker, Ministerpräsident von Sabah

Yong steht für:
 Yong (Sprache), eine der Tai-Sprachen

Siehe auch:
 Jong
 Yonge